— 23-й сингл японской идол-группы AKB48. Вышел в Японии 26 октября 2011 года на лейбле King Records.

История 
Название октябрьского сингла группы было объявлено перед 20 тысячами фанатами, присутствовавшими на хэндшейк-ивенте к 22-му синглу «Flying Get», который проводился 4 сентября в «Nagoya Dome».

Композиция 
Слова титульной песни имели целью облегчить страдания людей, пострадавших в марте от землетрясения и цунами

Коммерческий успех 
В первый день сингл продался в 1 миллионе 46 тысячах экземплярах, став таким образом вторым синглом AKB48, продажи которого за день превысили миллион. (Предыдущий сингл «Flying Get» был первым с результатом 1 миллион 26 тысяч.)

Список композиций 
Сингл был издан в 3-x версиях — Type-A (CD+DVD), Type-B (CD+DVD) и в  (CD). Поскольку Type-A и Type-B были в двух вариантах с разными каталоговыми номерами, обычном и лимитированном, то по факту версий было 5.

Type-A

Type-B

Театральное издание

Чарты

Примечания

Ссылки 
 «Kaze wa Fuiteiru» Type-A на сайте King Records 

Синглы AKB48
Синглы 2011 года
Песни на стихи Ясуси Акимото
Синглы King Records (Япония)